Флораи:

 Флораи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Флораи — микрорегион в Бразилии. входит в штат Парана.